El Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) és una xarxa temàtica nacional que agrupa diferents museus i llocs d'interès patrimonial que de manera conjunta expliquen el procés d'industrialització a Catalunya.

La xarxa es va crear l'any 1998, com a desplegament del que es disposa a la Llei 17/1990 de Museus, i està encapçalada pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Els centres que l'integren expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions i/o la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara han quedat restes comprensibles que constitueixen el nostre patrimoni industrial.

Els museus i centres patrimonials que actualment integren l'estructura del Sistema Territorial del mNACTEC són:
 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà
 Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera
 Farga Palau de Ripoll
 Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug
 Museu Molí Paperer de Capellades
 Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia
 Museu del Suro de Palafrugell
 Museu del Ferrocarril de Catalunya
 Museu de les Mines de Cercs
 Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries
 Museu del Ter
 Museu de la Tècnica de Manresa
 Serradora d'Àreu
 Museu de l'Estampació de Premià de Mar
 Col·lecció d'Automòbils Salvador Claret
 Trens històrics de Ferrocarrils de la Generalitat
 Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat
 Museu de la Torneria de Torelló
 Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí
 Museu de Gerri de la Sal
 Museu de Ceràmica "La Rajoleta" d'Esplugues de Llobregat
 Museu Hidroelèctric de Capdella
 Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona
 Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega
 Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova
 Roca Umbert La Tèrmica
 Museu de l'Oli de Catalunya

Referències

Vegeu també 
 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Enllaços externs 
 Web del Sistema Territorial del mNACTEC